Kursk kan syfta på:

 Kursk oblast – ett oblast i Ryska federationen
 Kursk – en stad i Ryssland
 Guvernementet Kursk – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland och Ryska SFSR 1779-1926
 Slaget vid Kursk – ett stort fältslag mellan Sovjetunionen och Tyskland sommaren 1943
 Kursks kärnkraftverk –  ett ryskt kärnkraftverk
 K-141 Kursk –  en rysk atomubåt som förliste 2000
 3073 Kursk –  en asteroid
 Kursk (film, 2018) - en film från 2018